Land of the Free pode ser:
 Land of the Free?, álbum da banda Pennywise;
 Land of the Free, álbum da banda Gamma Ray;
 Land of the Free, hino nacional do Belize.

Desambiguação